Příjmení Mazura nosí více významných osobností:

 Josef Mazura (* 1956) – český fotbalista, obránce, reprezentant Československa a trenér
 Valdemar Mazura (1880–1947) – český obchodník, majitel vinárny, starosta, fotograf a vydavatel, syn W. R. Mazury
 Woldemar Richard Mazura (1838–1900) – český obchodník, majitel vinárny, okresní starosta a amatérský fotograf

Česká příjmení